Bilaspur steht für:

 Bilaspur (Chhattisgarh), Stadt in Chhattisgarh
 Bilaspur (Distrikt, Chhattisgarh), Distrikt in Chhattisgarh
 Bilaspur (Division), Division in Chhattisgarh
 Bilaspur (Himachal Pradesh), Stadt in Himachal Pradesh
 Bilaspur (Distrikt, Himachal Pradesh), Distrikt in Himachal Pradesh
 Bilaspur (Staat), ehemaliger Fürstenstaat
 Bilaspur (Bundesstaat), ehemaliger indischer Bundesstaat